Мурад Чулетов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1905 году в Ашхабаде. Член КПСС с 1937 года.

С 1925 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1925—1960 гг. — помощник слесаря, слесарь паровозного депо станции Ашхабад, слесарь, машинист паровоза, машинист 1-го класса Наркомата путей сообщения Туркменской ССР, второй секретарь Ашхабадского горкома КП(б) Туркменистана, машинист тепловоза депо станции Ашхабад.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го, 2-го, 3-го и 4-го созывов.

Умер в Ашхабаде в 1965 году.

Ссылки 
 Чулетов

Вторые секретари Ашхабадского горкома КП Туркменской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва